Mykola Leonidovyč Knjažyckyj (ukr. Микола Леонідович Княжицький) je ukrajinski televizijski novinar rođen u Ljvivu 2. lipnja 1968. godine, s prebivalištem u Kijevu. Do 2012. obnašao je dužnost glavnog urednika televizijske kuće TVi. Aktivan je sudionik društvenih i političkih zbivanja u Ukrajini.

Povezani članci
Olena Bilozerska
Iryna Slavinska
Roman Čajka

Ukrajinski novinari